Conservatoire Giuseppe-Verdi (Milan)
 Conservatoire Giuseppe-Verdi (Turin)